За́врии  — группа организмов (клада) в составе диапсид, в которую включают ближайшего общего предка архозавров и лепидозавров, а также всех его потомков. Если включать в состав заврий черепах, тогда эту группу можно считать кроновой группой диапсид или рептилий в целом; Готье и Кейрош (2020) полагают, что в таком случае таксон Sauria должен считаться синонимом Reptilia, которых Лаурин и Рейш (2020; там же) определили в качестве кроновой группы.  

Исследования генома и всестороннее исследование летописи окаменелостей предполагают, что черепахи тесно связаны с архозаврами, а не с до-заврийными парарептилиями, как считалось ранее. В число заврий включают всех современных рептилий и птиц как архозавров, а также различные вымершие группы. Самих заврий относят к более крупной группе диапсид, которая также содержит различных стволовых рептилий, которые более тесно связаны с птицами, чем с рептилиями.

Название 
До своего современного использования название «заврии» употреблялось как название подотряда, занятого ящерицами, которые до 1800 года считались крокодилами.

Русское слово «заврии» представляет собой транслитерацию латинского названия Sauria, в свою очередь, происходящего от древнегреческого слова σαῦρος [saûros] — «ящерица, ящер», которое является альтернативным вариантом слова σαύρα [saúrā] — «ящерица». Вероятно, др.-греч. σαῦρος также связано со словом σαῦλος [saûlos] — «широко расставляющий ноги, ковыляющий», предположительно возникшего под влиянием φαῦλος [phaûlos] — «ничтожный, жалкий» (восходит к праинд.-евр. *peh₂w-); как σαύρα, так и σαῦλος нидерландский лингвист Роберт Стефен Пауль Бекес относит к словам догреческого происхождения. Кроме того, от слова σαῦρος через ср.-греч. σαυρίς [saurís] и σαυρίδιον [saurídion] произошли греч. σαυρίδι [savrídi], σταυρίδι [stavrídi] и σαφρίδι [safrídi], образовавшие русск. «ставрида» и «страврида».

Синапоморфии 
К синапоморфиям заврий, которые помогают отличать их от стем-заврий в составе группы диапсид или от стем-рептилий в составе завропсид, относятся:
 область головы:
 дорсальное происхождение височной мускулатуры;
 утрата клыковидной области в зубном ряду верхней челюсти;
 наружные ноздри расположены близко к срединной линии;
 отсутствие заднетеменной кости ();
 расположение чешуйчатых костей в основном ограничено верхней частью черепа;
 затылочный фланец чешуйчатой кости мало виден со стороны затылка;
 передний отросток чешуйчатой кости узкий;
 квадратная кость видна при взгляде сбоку;
 неокостеневший дорсальный отросток стремечка;
 узкое стремечко;

 область грудной клетки:
 рёбра крестца ориентированы латерально;
 онтогенетическое сращение хвостовых рёбер;
 спинные рёбра в основном одноголовчатые;

 плечевой пояс:
  отсутствует;

 тазовый пояс:
 видоизменённая подвздошная кость;

 конечности:
 тубулярная кость утрачена;
 энтепикондилярное отверстие отсутствует;
 лучевая и локтевая кости одинаковой длины;
 маленькие ближние карпалии и тарзалии;
 отсутствие пятой тарзалии;
 короткая и крепкая или загнутая пятая плюсневая кость;
 сквозное отверстие в кисти утрачено.

Однако, некоторые из этих особенностей могут быть потеряны или изменены в нескольких линиях, особенно среди птиц и черепах; лучше всего рассматривать эти признаки как наследственные черты, которые присутствовали у предкового представителя заврий.

Систематика 
Впервые филогенетическое определение таксона Sauria было дано Готье и коллегами (1988), определившими эту кладу как включающую всех потомков ближайшего общего предка архозавров и лепидозавров. Готье и Кейрош (2020) дали более подробное определение, по которому Sauria является наименьшей кладой, включающей миссисипского аллигатора (Alligator mississippiensis), гаттерию (Sphenodon punctatus) и прыткую ящерицу (Lacerta agilis), но не средиземноморскую черепаху (Testudo graeca) и человека разумного (Homo sapiens). По всей видимости, черепахи попадают под первое определение заврий, но в любом случае исключаются вторым. В соответствии со вторым определением, если черепахи попадают в состав Sauria sensu Gauthier et al., 1988, то таксон Sauria должен быть расформирован и может считаться частичным синонимом Reptilia, которых авторы привязывают к кроновой группе (следуя определению Лаурина и Рейша 2020 года).

Кладограмма ниже отражает наиболее вероятный результат, полученный при филогенетическом исследованим родственных связей черепах с использованием как ископаемых, так и генетических свидетельств. Это исследование показало, что Eunotosaurus, обычно считающийся родственником черепах, относится к парарептилиями, тогда как черепахи близки к архозаврам.

Альтернативное исследование с привлечением только ископаемых свидетельств, выполненное в 2015 году Х.-Д. Зюсом и Р. Шохом, восстановило Eunotosaurus в качестве настоящей ранней стволовой черепахи и нашло слабые доказательства в поддержку этого таксона в качестве парарептилии.

Примечания

Литература 

 

Пресмыкающиеся